Роув () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Роув, Карл (род. 1950) — американский консервативный политик.
 Роув, Люк (род. 1990) — великобританский профессиональный шоссейный велогонщик.
Роув, Дороти (1930 — 2019) — австралийская психолог и писательница.